Villefranque puede referirse a: 

 Villefranque, comuna de Pirineos Atlánticos (Francia); o
 Villefranque, comuna de Altos Pirineos (Francia).